Прого́нная у́лица — улица в старой части Выборга, пролегающая от Подгорной улицы до Рыночной площади.

История 
Одна из старейших улиц Выборга. Сложилась в XV веке при застройке начала Карельской дороги, здесь сосредоточилась основная торговля, связанная сухопутным направлением. Вдоль дороги селились иноземные купцы, отчего улица получила название Немецкой (). Другое её старинное название — Нижняя улица. Она была наиболее важной торгово-транзитной магистралью средневекового шведского Выборга. К этому периоду относится строительство таких купеческих домов, как усадьба бюргера и так называемый «Дом на скале». Но самой заметной постройкой на улице того времени был монастырь Серых братьев. После строительства Каменного города — городской стены с башнями и воротами — улица стала упираться в башню Скотопрогонных ворот, через которые прогоняли скот на пастбище, благодаря чему позднее приобрела третье название — , , то есть Скотоворотная.

В 1640 году инженером А. Торстенсоном с помощью землемера А. Стренга был составлен первый регулярный план Выборга, согласно которому город разделялся на кварталы правильной геометрической формы (без учёта рельефа) прямыми улицами, ширина которых, в основном, была равна 8,5 метров. По новому плану спрямлённая улица стала одним из четырёх важнейших маршрутов Выборга, она была ориентирована на барбакан из двух башен с воротами. Статус главной улицы перешёл к Большой улице, переименованной в Королевскую ().

После взятия Выборга русскими войсками в 1710 году на русских картах улица обычно именовалась Нижней. Она застраивалась домами в стиле русского классицизма, такими, как дом Ладо.

Во второй половине XIX века в соответствии с разработанным в 1861 году выборгским губернским землемером Б. О. Нюмальмом планом были снесены устаревшие укрепления Каменного города и Рогатой крепости, и Нижняя улица, перспективу которой после разборки Скотопрогонных ворот стала замыкать Петербургская башня, влилась в новую Рыночную площадь. После введения в 1860-х годах в официальное делопроизводство Великого княжества Финляндского финского языка получили распространение финноязычные карты Выборга, на которых улица именовалась Karjaportinkatu (на русских картах — Карьяпортская улица); с провозглашением независимости Финляндии финский вариант названия стал официальным.

Застройка улицы сильно пострадала в результате советско-финских войн (1939—1944), некоторые участки с военного времени остаются незастроенными.

В советском Выборге за улицей закрепилось название Прогонная. С 2008 года, после разделения всей территории Выборга на микрорайоны, Прогонная улица относится к Центральному микрорайону города.

Достопримечательности 
Мостовая выложена брусчаткой. На улице размещены туристические объекты — сувенирные магазины, гостиница и ресторан, а также некоторое время находился один из первых в России зал царства свидетелей Иеговы. Все здания, расположенные на улице, внесены в реестр объектов культурного наследия в качестве памятников архитектуры.

 Средневековый дом горожанина (Прогонная ул., д. 7а). Расположенное в отдалении от красной линии улицы здание — один из редких примеров городской застройки, сложившейся до урегулирования выборгской городской сети в соответствии с планом, выполненным в 1640-х годах.
 Средневековый «Дом на скале» (№ 4710051001 в госреестре объектов культурного наследия)
 Бывшее здание городского суда (Прогонная ул., д. 1, № 4700265000 в госреестре объектов культурного наследия)
 Бывшее здание гостиницы Мотти (Прогонная ул., д. 2, № 4710063000 в госреестре объектов культурного наследия), в которой в 1829 году останавливались на пути к водопаду Иматра М. И. Глинка, а также близкий друг Пушкина поэт А. А. Дельвиг с женой, литератор О. М. Сомов и Анна Керн.
 Террасный сад

Мемориальные доски 
На доме № 2 — памятная доска, посвящённая композитору М. И. Глинке.

На доме № 14 — памятная доска, посвящённая почётному гражданину города Выборга А. П. Тихонову.

Примечания

Литература 
 
 
 

Улицы Выборга